Тур'янська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Тур'янська сільська рада — Львівська область, Буський район
 Тур'янська сільська рада — Сумська область, Краснопільський район
 Тур'янська сільська рада — Чернігівська область, Сновський район